Dolenci ou Dolentsi est un toponyme qui peut désigner :
 en Croatie
 Dolenci, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.

 en Slovénie
 Dolenci, une localité située dans la commune de Šalovci.
 Dolenjci, une localité située dans la commune de Črnomelj.

 en Macédoine
 Dolentsi, une localité située dans la commune de Bitola.
 Dolentsi, une localité située dans la commune de Demir Hisar.
 Bigor Dolentsi et Yagol Dolentsi, deux localités situées dans la commune de Kitchevo.